Кубок Киргизстану з футболу 2017 — 26-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Киргизстані. Титул володаря кубка вдруге поспіль здобув Дордой.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 травня 2017

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 травня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 червня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|9/16 серпня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Киргизстану на сайті Футбольної Федерації Киргизстану 
 Кубок Киргизстану на rsssf  

2017
Киргизстан